Вэл () — вариант англоязычных имён Вэлери и Вэлентин.

Известные носители 

 Вэл Валентино — американский иллюзионист, маг, прославившийся своими видеовыпусками «Тайны великих магов».
 Вэл Фитч — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Вэл Гест — британский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Вэл Килмер — американский актёр.
 Вэл - кодовое имя присвоенное союзниками японскому палубному пикирующему бомбардировщику Aichi D3A во время Второй мировой войны.